Pascal Martin peut désigner :
 Pascal Martin (1952-2020), journaliste et écrivain français,
 Pascal Martin (né en 1960), homme politique français,
 Pascal Martin (né en 1963), auteur dramatique français.